117 rok naszej ery
 117 rok przed naszą erą
 117 liczba naturalna
 galaktyka NGC 117
 planetoida (117) Lomia
 misja promu kosmicznego STS-117
 droga wojewódzka nr 117
 droga krajowa nr 117 (Węgry)
 linia kolejowa nr 117
 Sonet 117 Williama Shakespeare'a
 Psalm 117
 117: liczba atomowa pierwiastka tenes (Ts)
 bomba burząca Mark 117
 śmigłowiec BK 117
 amerykański bombowiec Lockheed F-117 Nighthawk
 niemiecki serial Medicopter 117
 117 męczenników wietnamskich
 Cmentarz wojenny nr 117 – Staszkówka